Lista portów lotniczych na Łotwie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 
 includes IATA codes
 Great Circle Mapper: Airports in Latvia - IATA and ICAO codes, coordinates
 Airfields in Latvia - info and photos of airfields in Latvia

 
Łotwa